Аубах — имя собственное.
 Аубах — река в Германии, протекает по земле Гессен
 Аубах — река в Германии, протекает по земле Рейнланд-Пфальц.
 Аубах — река в Германии, протекает по земле Рейнланд-Пфальц.
 Аубах — река в Германии, протекает по земле Гессен.
 Аубах